Hasenbrot bezeichnet:

 die Pflanzenart Luzula campestris, siehe Feld-Hainsimse
 regional: ein nicht gegessenes, wieder heimgebrachtes Pausenbrot
 regional: eine flache, mit Schokolade überzogene Schaumwaffel
 altes, hartes Brot, das an Hasen verfüttert wird (österr.)

Siehe auch: